Die Fotbollsallsvenskan 1961 war die 37. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 16. April und dem 15. Oktober 1961 wurde der schwedische Meister ausgespielt.

Aufsteiger IF Elfsborg sorgte für eine Überraschung. Der Neuling entthronte Vorjahresmeister IFK Norrköping und holte sich 21 Jahre nach dem letzten Titelgewinn zum vierten Mal den Von-Rosens-Pokal. Die Abstiegsplätze belegten AIK, der zum zweiten Mal nach 1951 aus der Erstklassigkeit abstieg, und Sandvikens IF.

Da die Europapokalsaison bereits Ende August begann, wurde der Tabellenführer der Hinrunde (IFK Göteborg) für den Europapokal der Landesmeister 1961/62 gemeldet.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Bertil Johansson von IFK Göteborg konnte zum zweiten Mal in seiner Laufbahn den Titel des Torschützenkönigs ergattern. Dieses Mal reichten ihm 20 Tore.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1961
Fußballsaison 1961